Wamba – król wizygocki
 Wamba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid
 Wamba – miasto w Kenii, w hrabstwie Samburu